Bardal ist der Familienname folgender Personen:

 Anders Bardal

Siehe auch:
 Felsritzungen von Bardal